Sibylline et la prophétie de Godetia est la quarante-sixième histoire de la série de bande dessinée Sibylline d'André Taymans. Elle est publiée pour la première fois en 2008 sous forme d'album.

Synopsis 
Une mystérieuse créature au long bec, portant une boule de cristal, s'installe sur une île du Bosquet joyeux. De son côté, Flouzemaker révèle à Sibylline qu'il est sur une bonne affaire. Il part ensuite traiter avec un rat qui lui fournit des marchandises contre des noisettes. Mais alors qu'il commence à vendre du pétrole et des allumettes, la créature au long bec intervient pour les mettre en garde. Sibylline va écouter Godétia prédire la dégradation de la nature à cause de la pollution.

Personnages principaux 
Godétia, une voyante
Sibylline
Flouzemaker
Taboum
Arsenic, le rat trafiquant
Verboten, le brigadier
Zabayaun, le batracien pâtissier

Notes et références 

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 2008
Histoire de Sibylline
Histoire publiée pour la première fois en 2008